Canal 29 puede referirse a:
 VJ canal 29 de La Cisterna, Área Metropolitana de Santiago, Chile.
 XHENB-TV de Ensenada, México.

Canales de televisión por número